Jeppe Brinch – calciatore danese
 Jørgen Brinch Hansen – ingegnere civile danese
 Niels Brinch – giornalista danese